André Azoulay – politico marocchino
 Audrey Azoulay –  politica e funzionaria francese di origini marocchine
 Jean-Luc Azoulay – produttore, sceneggiatore, paroliere e compositore francese